Друга пісня про Ґудрун (Guðrúnarkviða II), або Давня пісня про Ґудрун (Guðrúnarkviða hin forna) вважається найдавнішою піснею з циклу про Сіґурда.

Пісня була складена до 1000 року й була збережена в не надто гарному вигляді. Але навіть в такому вигляді вона прислужилася до написання Саґи про Вьольсунґів, в якій її широко цитовано. Як вважає Генрі Адамс Беллоувс, це єдина давньоскандинавська поема, написана у період до 1000 року в циклі про Сіґурда, що дійшла до нас у майже незміненому стані. Інші давні поеми (Мова Реґіна, Мова Фафніра та Мова Сіґрдріви) є збірками фрагментів, а від Давньої пісні про Сіґурда збереглося лише закінчення. Інші поезії циклу переважно датуються ХІ та ХІІ століттями.

Беллоувс припускає, що ця пісня може походити від німецького «плачу», адже Сіґурд в цій пісні гине в лісі, як і в Пісні про Нібелунґів, а не в ліжкові. Інші елементи, які наближають цю пісню до германської традиції, — це матір та брати Ґудрун, які наполягали на її одруженні з Атлі, вбивство Ґьюкунґів та відплата за це Атлі.

Опис 
Конунґ Тьйодрек зупинився при дворі Атлі, втративши багатьох своїх воїнів у битві.

Тьйодрек та дружина Атлі Ґудрун саме залишилися на самоті й обговорюють свої неприємності. Ґудрун оповідає Тьйодрекові, що вона була ще молодою дівою, коли її батько Ґьюкі видав її за Сіґурда з приданим у вигляді золота. Але потім її брати убили її чоловіка Сіґурда:

Ґудрун бере коня за поводи й починає ридати, розуміючи, що трапилося:

Коли вона зустріла своїх братів, Ґуннар похилив свою голову, а Гьоґні сказав їй про те, що Сіґурда убито, й разом з собою він забрав їхнього брата Ґуторма. Далі він говорить їй, що вона може знайти Сіґурда на південній дорозі, там, де кричать ворони та завивають вовки. Ґудрун іде у ліс в пошуках решток, полишених вовками, й знаходить Сіґурда.

Знайшовши Сіґурда Ґудрун не почала ридати над його тілом і заламувати руки, хоча й була настільки засмучена, що не хотіла жити. Вона пішла в гори й подорожувала так протягом п'яти днів, доки не побачила палати Гальфа у Данії, де й зупинилася на три з половиною роки з Торою, донькою Гакона.

Тора та Ґудрун розважаються вишиванням на гобеленах південних палат, данських лебедів та воїнів:

Її матір Ґрімгільд просить своїх синів Ґуннара та Гьоґні про свого роду вергельд, який вони мають сплатити своїй сестрі за вбивство її чоловіка Сіґурда та її сина Сіґмунда, й вони обидва готові розрахуватися з сестрою. Ґудрун зустрічає свою матір, братів та Вальдара, короля Данії, а також трьох чоловіків на імена Яріцлейф, Еймод та Яріцскар.

Вони хочуть піднести Ґудрун подарунки, аби розрадити її, але вона їм не вірить. Тоді її матір дає їй випити якийсь напій, зілля забуття:

Далі пісня оповідає про те, що Ґудрун усе забула й троє королів стали перед нею на коліна, а Ґрімгільд завела свою мову. Її матір сказала їй, що віддає їй усі скарби її батька, а також її стануть скарби Будлі, бо відтепер вона стане дружиною Атлі.

Ґудрун відповідає, що не бажає одружуватися з Атлі, але її матір наполягає на тому, що у шлюбі з Атлі вона буде такою ж щасливою, якою б була, якби були в живих Сіґурд та її син Сіґмунд. Більше того, якщо вона не одружиться з Атлі, то житиме до кінця віку без чоловіка. Ґудрун відповіла, що не варто б її матері так прагнути відіслати її до гунів, й прорікає, що Атлі уб'є Ґуннара та виріже серце Гьоґні. Ґрімгільд починає ридати після такого пророцтва й говорить до Ґудрун, що вона має відіслати Ґудрун до Атлі.

Ґудрун закінчує свій плач словами, що вийде за Атлі лише заради своїх родичів. Вона не була щаслива з Атлі й втратила своїх синів, коли помирали її брати, в результаті вбивши Атлі.

Вона їхала до Атлі спочатку протягом тижня по снігові, тоді тиждень пливла водою й останній тиждень по висушеній землі. Вони прибули до високих стін й сторожа відкрила їм ворота.

Далі в тексті відсутня значна частина тексту, після чого починається розмова Атлі та Ґудрун щодо його снів:

Не розуміючи значення своїх снів, Атлі описує, як в майбутньому він з'їсть своїх власних дітей, поданих йому на стіл їхньою матір'ю Ґудрун в помсту за смерть її братів від руки Атлі.

Поема закінчується кількома строфами, промовленими Ґудрун, в яких вона пояснює ці сни майбутнім жертвоприношенням.

Примітки

References 
 Друга пісня про Ґудрун  (україномовний переклад Ілька Біленко-Шумахера)
 Guðrúnarkviða in forna (оригінальний текст)
 The Second, or Old, Lay of Guthrun  (англомовний переклад Генрі Адамса Беллоувса)
 The Second Lay of Gudrun  (англомовний переклад Бенджаміна Торпа)
 The Second, or Old, Lay of Gudrun  (англомовний переклад Лі Мілтона Голландера)
 Oda Gudrunᴂ secunda  (латиномовний переклад)
 Вторая Песнь о Гудрун  (російськомовний переклад Андрєя Корсуна)

Пісня про Нібелунгів
Германо-скандинавська міфологія
Віршовані твори Ісландії
Література середньовіччя
Нордична література